

Diritto 
 Ricatto – antica denominazione del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione
 Ricatto – nel linguaggio moderno, sinonimo atecnico di estorsione

Letteratura 
 Il ricatto (The Associate) – romanzo del 2009 di John Grisham
 Il ricatto (Død joker), romanzo del 1999 di Anne Holt;

Cinema 
 Ricatto (Blackmail) – film del 1929 diretto da Alfred Hitchcock
 Ricatto (The shop at Sly Corner) – film del 1947 diretto da George King
 Il ricatto (Grand Piano) – film del 2013 diretto da Eugenio Mira

Televisione 
 Il ricatto – miniserie televisiva italiana del 1989
 Il ricatto (The Take) – film per la televisione del 1990 diretto da Leon Ichaso

Altri progetti